Федосково — название населённых пунктов в России:

 Федосково — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Федосково — деревня в Опочецком районе Псковской области.